Аллсвенскан 1955/56 — 32-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1955/56 року розпочався 4 серпня 1955 року й завершився 7 червня 1956 року.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Норрчепінг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Глядачі 
Найбільшу кількість глядачів зібрали такі матчі:

 35 663: AIK – Гаммарбю 6:1, 4 вересня 1955
 33 003: Юргорден – AIK 2:1, 25 травня 1956
 32 238: AIK – Юргорден 3:1, 17 серпня 1955
 31 737: ІФК Норрчепінг – Мальме ФФ 2:1, 7 червня 1956

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція